Patków peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Patków, village du powiat de Łosice 
 Patków, village du powiat de Zwoleń

en:Patków